Schenke steht für:

 eine Gaststätte, alte Schreibweise. Siehe Schänke

Schenke ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Schenke (1896–1982), deutscher Heimatdichter
 Gerhard Schenke (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Gesa Schenke, deutsche Papyrologin und Koptologin
 Hans-Martin Schenke (1929–2002), deutscher evangelischer Theologe, Koptologe
 Ludger Schenke (* 1940), deutscher katholischer Theologe
 Ralf Peter Schenke (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Siegfried Schenke (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Tobias Schenke (* 1981), deutscher Schauspieler
 Wolf Schenke (1914–1989), deutscher Journalist und Publizist
 Wolf-Rüdiger Schenke (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Schenk
 Schenck

 Schank